Йенлап () — вьетнамский топоним:
 Йенлап — уезд в провинции Футхо.
 Йенлап — город в уезде Йенлап, провинция Футхо.
 Йенлап — община в уезде Виньтыонг, провинция Виньфук.